AE1 bzw. AE-1 steht für:
 Anion Exchanger 1 (dt.: Anionen-Austauscher 1), Protein in der Zellmembran von roten Blutkörperchen und Nephronen
 Canon AE-1, japanische Kamera, siehe Canon-A-Serie#AE-1
 HMAS AE1, 1914 versunkenes und 2017 wiedergefundenes australisches Unterseeboot
 USS Pyro (AE-1), US-amerikanisches Munitionsschiff

Ae-01 steht für:
 Aero Ae-01, tschechoslowakisches Militärflugzeug